Bob Seger (né en 1945), musicien américain
 Brodie Seger (né en 1995), skieur alpin canadien
 Friedrich Seger (1867-1918), homme politique et journaliste allemand
 Josef Seger (1716-1782), organiste et compositeur tchèque